Bartramia kan syfta på:

 Bartramia (fåglar) – ett släkte inom fåglar som bara omfattar arten piparsnäppa
 Bartramia – ett släkte av bladmossor, se äppelmossor